Pärnu est une ville située sur la côte de la mer Baltique, dans le sud de l'Estonie.
 Le fleuve Pärnu est un fleuve d'Estonie.